Yevlakh Airport är en flygplats i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Yevlax, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Yevlakh Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Yevlakh Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Yevlakh Airport. Runt Yevlakh Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Yevlakh,  km sydost om Yevlakh Airport. 

Trakten runt Yevlakh Airport består till största delen av jordbruksmark.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Yevlax